Sint-Helena of St. Helena kan verwijzen naar:
 Helena van Constantinopel, heilige
 Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha, Brits overzees gebiedsdeel
 Sint-Helena (eiland), eiland van dit gebiedsdeel 

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 St. Helena (Californië)
 St. Helena (Nebraska)
 St. Helena (North Carolina)
 St. Helena Parish, Louisiana

Zie ook 
 Sint-Helenakerk (doorverwijspagina)
 Helena (doorverwijspagina)